Globicova mapa je pojmenování kartografických děl vytvořených Simonem Globicem z Bučina, které může označovat:

 Globicova mapa frýdlantského panství (1660)
 Globicova mapa Krkonoš (1668)